Клод Бейли (; 22 февраля 1932, Сарла-ла-Канеда, Дордонь, Франция — 30 января 2001, Канны, Франция) — французский кинокритик и историк кино.

Биография 
Клод Бэйли родился 22 февраля 1932 года в городе Сарла-ла-Канеда, департамент Дордонь во Франции. Получив диплом по литературе, писал статьи для журналов "Cinéma" (1957-1991), "Les Cahiers du cinéma" (1958-1963), потом для "Écran" и "L'Avant-scène cinéma", в котором также был главным редактором (1977-1991).

Клод Бейли преподавал в Университете Париж-1 Пантеон-Сорбонна и в 1973 году был основателем и почетным президентом университетской Синематеки; с 1988 по 1993 возглавлял Синдикат французских кинокритиков.

Клод Бейли написал более 20 книг, в частности, биографий французских кинематографистов Макса Офюльса, Марселя Паньоля, Жана Ренуара и Жака Беккера.

В 1989 году Клод Бэйли входил в состав международного жюри 42-го Каннского международного кинофестиваля, возглавляемого Вимом Вендерсом.

Клод Бейли умер 26 января 2001 года в Каннах в возрасте 68-ми лет.

Библиография 
 "Max Ophüls", Seghers, 1963 ; Lherminier, 1984
 "Marcel Pagnol", Seghers, 1974
 "Vers une cinémathèque idéale", Henri Veyrier, 1982
 "Le Cinéma", sous la direction de Claude Beylie et Philippe Carcassonne, Éditions Bordas|Bordas, 1983 
 "Marcel Pagnol ou le Cinéma en liberté", Édition Atlas, 1986 ; réédition Éditions de Fallois, 1995
 "Les Films clés du cinéma", Bordas, 1987 ; réédition Éditions Larousse, 2006
 "Jean Renoir", в соавторстве с Maurice Bessy, Pygmalion, 1989
 "Les Maîtres du cinéma français", в соавторстве с Jacques Pinturault, Bordas, 1990
 "Jacques Becker", в соавторстве с Freddy Buache, Festival de Locarno, 1991
 "100 ans de cinéma dans le monde", в соавторстве с Noël Simsolo, Éditions Atlas, 1994
 "Les Films-phares du cinéma contemporain", в соавторстве с Jacques Pinturault, Bordas, 1995
 "Robert Le Vigan, désordre et génie", Pygmalion, 1996
 "Les Oubliés du cinéma français", в соавторстве с Philippe d'Hugues, Éditions du Cerf, 1999 
 "Une histoire du cinéma français", под руководством Клода Бейли, предисловие Raymond Chirat, Éditions Larousse, 2000

Переводы на других языках

Примечания

Ссылки 
 Некролог Жана Рой для "L'Humanité" от 31 января 2001
 Биография и публикации Клода Бейли  на сайте "cinematheque-universitaire.com"

Кинокритики Франции
Историки кино